Борис Александрович Савельев (1912—1994) — российский мерзлотовед, гляциолог, доктор геолого-минералогических наук.

Биография 
В 1936 году окончил химический факультет МГУ.

В 1938-1942 годах участвовал в исследованиях ледяного покрова Арктики на острове Уединения, затем на мысе Челюскин. 

в 1948—1952 годах принимал участие в исследованиях ледового покрова острова Диксон, возглавлял экспедицию АН СССР в Восточном секторе Арктики, руководил исследованиями по изучению мерзлых пород, льдов и снега в Институте мерзлотоведения АН СССР.

В 1949 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Состав и строение морского льда».

С 1953 года преподавал на геологическом факультете МГУ: доцент кафедры мерзлотоведения, заведующий лабораторией по изучению Антарктиды.

В 1955 году защитил докторскую диссертацию по теме «Состав и строение ледяного покрова морских и пресных водоёмов». Читал курсы «Физика, химия и механика мёрзлых пород» и «Гляциология». Профессор.

В 1961—1978 годах — директор Музея землеведения МГУ.

Основные научные труды 
 «Строение, состав и свойства ледяного покрова морских и пресных водоёмов» (1963)
 «Руководство по изучению свойств льда» (1963)
 «Физика, химия и строение природных льдов и мёрзлых горных пород» (1971)
 «Музеи высших учебных заведений СССР» (соавт., 1975)
 «Гляциология» [Учебник для геол. спец. ун-тов] (1991)

Награды и премии 
 Почётный полярник, 1948
 Заслуженный деятель науки РСФСР, 1973
 Государственная премия СССР, 1987
 Государственная премия РФ, 1995 (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Савельев Борис Александрович
 Савельев, Борис Александрович

Выпускники химического факультета МГУ
Гляциологи СССР
Гляциологи России
Преподаватели геологического факультета МГУ